Municipi d'Aloja, divisió administrativa letona
 Aloja o dona d'aigua, criatura mitològica de les llegendes catalanes
 Aloja (beguda), beguda típica d'Espanya, Argentina, Colòmbia i Xile
 Aloja (Letònia), capital del municipi d'Aloja (Letònia)